Adolf Schlieper ist der Name folgender Personen:

* Adolf Schlieper senior (1825–1887), deutscher Chemiker und Industrieller
 Adolf Schlieper junior (1865–1945), deutscher Chemiker und Industrieller